Ligier bezeichnet:
Groupe Ligier, einen französischen Automobilhersteller
Équipe Ligier, ein französisches Rennteam 

Ligier ist der Familienname folgender Personen:
Guy Ligier (1930–2015), französischer Formel-1-Fahrer und Konstrukteur
Pierre Ligier (1797–1872), französischer Schauspieler